Flosculariacea är en ordning av hjuldjur. Flosculariacea ingår i klassen Monogononta, fylumet hjuldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Flosculariacea